Вовк (,  — волк) — украинская и словенская фамилия.

Известные носители 
 Вовк, Ангелина Михайловна (род. 1942) — советская и российская телеведущая, диктор ЦТ.
 Вовк, Андрей Богданович (род. 1991) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Вовк, Антон (1900—1963) — люблянский архиепископ.
 Вовк, Антон Андреевич (1907—1941) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 
 Вовк, Вера (урождённая Вера Остаповна Селянская; 1926—2022) — бразильская писательница, литературовед, прозаик, драматург и переводчик.
 Вовк, Владимир Яковлевич (1908 — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Черновицкого обкома КП(б)У.
 Вовк, Евгений Александрович (1916—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Вовк, Иван Семёнович (1860—1917) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Вовк, Марьетка (род. 1984) — словенская певица, представительница Словении на Евровидении 2015 в дуэте под названием «Maraaya».
 
 Вовк, Руслан Владимирович (род. 1966) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Вовк, Сергей Мирославович (1953—2005) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства России.
 Волков (Вовк), Фёдор Кондратьевич (1847—1918) — российский антрополог и этнограф.
 Вовк, Юлиан Александрович (1923—2000) — советский и украинский учёный-правовед.
 
 Вовк, Яков Кононович (1916 — ?) — передовик сельского хозяйства, комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Крюгер, Оксана Романовна (урожд. Вовк; род. 1982 г.) — датская шахматистка.

См. также